80-ият източен меридиан или 80° източна дължина e меридиан, който се разпростира от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Азия, Индийския океан и Антарктида, до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност със 100-тен западен меридиан.

и080-и източен меридиан